Agyar – megnyúlt, folytonosan nővő fog
Agyar – 2014-ben készült amerikai horrorfilm
Agyar – kitalált, földönkívüli lény a Marvel képregények világában
Agyar – vadkanfogó kopó a Harry Potter-regénysorozatban